Бу́рса () — ил на северо-западе Турции.

География 
Ил Бурса граничит с илами Ялова, Коджаэли, Сакарья, Биледжик, Кютахья и Балыкесир.

С севера территория ила омывается водами Мраморного моря.

Озёра Изник, Улубат.

Население 
Население — 2 550 645 жителей (2009).
Крупнейшие города — Бурса (1194 тыс. в 2000 году), Гемлик, Енишехир, Инегёль, Караджабей, Мустафакемальпаша.

Санджак Брусса (1912 г.)

Источник: George Sotiriadis: An Ethnological Map Illustrating Hellenism in the  and, 1918

Административное деление 

Ил Бурса делится на 17 районов, 7 из которых являются районами города Бурса:
 
 Бююкорхан (Büyükorhan)
 Гемлик (Gemlik)
 Гюрсу (Gürsu)
 Харманджык (Harmancık)
 Инегёль (İnegöl)
 Изник (İznik)
 Караджабей (Karacabey)
 Келес (Keles)
 Кестель (Kestel)
 Муданья (Mudanya)
 Мустафакемальпаша (Mustafakemalpaşa)
 Нилюфер (Nilüfer)
 Орханели (Orhaneli)
 Орхангази (Orhangazi)
 Османгази (Osmangazi)
 Енишехир (Yenişehir)
 Йылдырым (Yıldırım)

Экономика 
В иле очень распространено выращивание фруктов и овощей. Самые сочные и сладкие персики в Турции выращиваются под Бурсой. Именуемые в честь иля — «Bursa şeftalisi» («Персики Бурсы»).

Ссылки 
  Фотографии главного города этой провинции
  Путешествия и туризм Бурсы

Бурса (ил)